Lanta steht für:

 Lanta, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Lanta (Benin), Stadt und Arrondissement im Departement Couffo, Benin
Lambda (Begriffsklärung)
 Ko Lanta, Doppelinsel Groß-Lanta und Klein-Lanta, Thailand
 Amphoe Ko Lanta, Landkreis Ko Lanta

Siehe auch
 Kanton Lanta, ehemaliger französischer Kanton
 Länta-Hütte, Schweiz